Огородники — многозначный ойконим:

Занятие (область деятельности) 

Те, кто занимается огородничеством.

Топонимы

Белоруссия

Брестская область 
 Огородники — деревня в Барановичском районе;
 Огородники — деревня в Берёзовском районе;
 Огородники — деревня в Брестском районе;
 Огородники — деревня в Жабинковском районе;
 Огородники — деревня в Волчинском сельсовете Каменецкого района;
 Огородники — деревня в Дмитровичском сельсовете Каменецкого района;
 Огородники — агрогородок в Огородникском сельсовете Каменецкого района;
 Огородники — деревня в Кобринском районе;
 Огородники — деревня в Пружанском районе;

Витебская область 
 Огородники — деревня в Витебском районе;
 Огородники — деревня в Поставском районе;

Гомельская область 
 Огородники — деревня в Калинковичском районе;

Гродненская область 
 Огородники — деревня в Гнезновском сельсовете Волковысского района;
 Огородники — деревня в Росском поселковом Совете Волковысского района;
 Огородники — деревня в Шиловичском сельсовете Волковысского района;
 Огородники — деревня в Вороновском районе;
 Огородники — деревня в Гожском сельсовете Гродненского района;
 Огородники — деревня в Квасовском сельсовете Гродненского района;
 Огородники — деревня в Обуховском сельсовете Гродненского района;
 Огородники — деревня в Меляховичском сельсовете Дятловского района;
 Огородники — деревня в Поречском сельсовете Дятловского района
 Огородники — деревня в Ивьевском районе;
 Огородники — деревня в Гончарском сельсовете Лидского района;
 Огородники — деревня в Дубровенском сельсовете Лидского района;
 Огородники — деревня в Тарновском сельсовете Лидского района;
 Огородники — деревня в Ходоровском сельсовете Лидского района;
 Огородники — деревня в Зарудавьевском сельсовете Мостовского района;
 Огородники — деревня в Хартицком сельсовете Мостовского района;
 Огородники — деревня в Новогрудском районе;
 Огородники — деревня в Ошмянском районе;
 Огородники — деревня в Свислочском районе;
 Огородники — деревня в Щучинском районе;

Минская область 
 Огородники — деревня в Залесском сельсовете Воложинского района;
 Огородники — деревня в Першайском сельсовете Воложинского района;
 Огородники — деревня в Копыльском районе;
 Огородники — деревня в Молодечненском районе;
 Огородники — деревня в Кировском сельсовете Слуцкого района;
 Огородники — деревня в Козловичском сельсовете Слуцкого района;
 Огородники — деревня в Столбцовском районе;

Россия 
 Огородники — деревня в Почепском районе Брянской области;
 Огородники — деревня в Красногорском районе Удмуртской Республики.